Ананьино — название населённых пунктов в России.

Владимирская область 
 Ананьино — деревня в Вязниковском районе.

Вологодская область 
 Ананьино — деревня в Вологодском районе.
 Ананьино — деревня в Кирилловском районе.
 Ананьино — деревня в Усть-Кубинском районе.

Ивановская область 
 Ананьино — деревня в Заволжском районе.
 Ананьино — деревня в Савинском районе.

Кемеровская область 
 Ананьино — поселок в Новокузнецком районе.

Костромская область 
 Ананьино — деревня в Антроповском районе.
 Ананьино — деревня в Буйском районе.
 Ананьино — деревня в Островском районе.
 Ананьино — деревня в Солигаличском районе.

Ленинградская область 
 Ананьино — деревня в Ломоносовском районе.

Московская область 
 Ананьино — деревня в Волоколамском районе.
 Ананьино — деревня в Клинском районе.
 Ананьино — деревня в Ступинском районе.

Пензенская область 
 Ананьино — деревня в Нижнеломовском районе.
 Ананьино — ныне не существующая деревня в Бековском районе, входившая в состав Пяшинского сельсовета, упразднённая в 1969 году.

Пермский край 
 Ананьино — село в Чернушинском районе.

Рязанская область 
 Ананьино — деревня в Касимовском районе.

Смоленская область 
 Ананьино — деревня в Починковском районе.

Татарстан 
 Ананьино — деревня в Елабужском районе.

Тверская область 
 Ананьино — деревня в Бурашевском сельском поселении Калининского района.
 Ананьино — деревня в Верхневолжском сельском поселении Калининского района.
 Ананьино — деревня в Осташковском районе.
 Ананьино — деревня в Селижаровском районе.

Ульяновская область 
 Ананьино — село в Барышском районе.

Ярославская область 
 Ананьино — деревня в Мышкинском районе.
 Ананьино — деревня в Некрасовском районе.
 Ананьино — деревня в Первомайском районе.
 Ананьино — деревня в Переславском районе.
 Ананьино — деревня в Рыбинском районе.
 Ананьино — деревня в Карабихском сельском поселении Ярославского района.
 Ананьино — деревня в Ивняковском сельском поселении Ярославского района.

См. также 
 Ананьино — озеро в Вологодской области.